Abeona – rzymska bogini chroniąca dzieci
 Abeona Girard, 1855 – synonim rodzaju ryb Micrometrus